

Čtyřhra

Nasazené páry 
  Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále, skreč)
  Natalie Grandinová /  Vladimíra Uhlířová (1. kolo)
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová ''(čtvrtfinále)
  Marina Erakovićová /  Jelena Vesninová (vítězky)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2011
Linz Open
Tenis v Rakousku v roce 2011